Гарфийлд може да се отнася за:
 Гарфийлд (герой) – анимационен герой
 Градове в САЩ
 Гарфийлд (Вашингтон)
 Гарфийлд (Ню Джърси)
 Окръзи в САЩ
 Гарфийлд (окръг, Вашингтон)
 Гарфийлд (окръг, Колорадо)
 Гарфийлд (окръг, Монтана)
 Гарфийлд (окръг, Небраска)
 Гарфийлд (окръг, Оклахома)
 Гарфийлд (окръг, Юта)